ognicha – ludowa nazwa zdziczałej formy gorczycy polnej
 Ognicha – demon słowiański